Ал Амир Мохамед Амин Дошимена Килегефану () (20 июля 1910 — 19 января 1954), более известный как Мохамед Амин Диди — первый президент Мальдив.

Со стороны отца Мохамед Амин Диди был потомком правящей мальдивской династии Хура. В 1920 году он был отправлен на Цейлон, где учился в колледже Св. Иосифа. В 1928 году он отправился для дальнейшей учёбы в Индию, а год спустя вернулся на Мальдивы. Он занимал различные государственные посты — был главой таможенной службы, министром почты, министром торговли; был членом первого мальдивского парламента.

В 1943 году султан Хасан Нураддин II отрёкся от престола, однако избранный новым султаном Абдул Маджид отказался короноваться и предпочёл жить за границей, в результате чего страной стал править регентский совет во главе с сыном Абдул Маджида Хасаном Фаридом. В 1952 году Абдул Маджид и Хасан Фарид скончались, и парламент избрал Мохамеда Амина следующим в линии наследования трона, однако тот предпочёл перейти к республиканской форме правления и в 1953 году стал первым президентом Мальдив.

Несколько месяцев спустя, пока Мохамед Амин находился на лечении на Цейлоне, он был свергнут, и по позвращении на родину был заключён в тюрьму на острове Дуниду. С помощью группы сторонников он попытался вернуться в Мале, но попытка реставрации не удалась, и он был сослан в Гаафару. Так как его здоровье ухудшалось, то он был переведён на остров Вихаманафуши, где и умер в 1954 году.

Президенты Мальдивских островов
Министры финансов Мальдивских островов